Il singolare del torneo di tennis Nottingham Open 1996, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jan Siemerink che ha battuto in finale Sandon Stolle 6-3, 7-6 (7-0).

Teste di serie

  Cédric Pioline (primo turno)
  Albert Costa (primo turno)
  MaliVai Washington (primo turno)
  Mark Woodforde (primo turno)

 Jan Siemerink (campione)
 Todd Woodbridge (semifinali)
 Jason Stoltenberg (primo turno)
 Àlex Corretja (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nottingham Open 1996
ATP Tour 1996